Сан-Блас — испанский топоним, в честь христианского святого Власия Севастийского.

 Сан-Блас (Ла-Риоха), Аргентина.
 Сан-Блас — муниципалитет в мексиканском штате Наярит;
 Сан-Блас — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сан-Блас (Панама)
 Сан-Блас (Теруэль), Испания.
 Сан-Блас (Самора), Испания.
 Сан-Блас (Мадрид), городской район, Испания.
 Сан-Блас — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Бачинива.

См. также 
 Байя-Сан-Блас